9. Arrondissement steht für folgende Stadtbezirke:
 9. Arrondissement (Lyon)
 9. Arrondissement (Marseille)
 9. Arrondissement (Paris)